

Istituzioni
 Comunità di lavoro Alpe Adria – organismo internazionale di coordinamento tra regioni di diversi stati confinanti che insistono sulle Alpi e sul mare Adriatico.
 Università di Klagenfurt Alpe Adria – università con sede a Klagenfurt in Austria.

Trasporti
 Autostrada Alpe-Adria – nome con cui è conosciuta l'autostrada A23, in Friuli-Venezia Giulia
 Ciclovia Alpe Adria – ciclovia transfrontaliera che collega Salisburgo a Grado.

Infrastrutture 
 Arena Alpe Adria – arena sita nel comune di Lignano Sabbiadoro

Aziende
 Hypo Group Alpe Adria – banca austriaca

Sport
 Alpe Adria Cup – competizione internazionale per squadre di club di pallacanestro.
 Alpe Adria Football League – associazione, ora smantellata, di squadre di football americano di paesi dell'ex Jugoslavia.

Pagine correlate 
 Adria